Bulgarije
Bov (Bulgarije), dorp in Bulgarije
Denemarken
 Bov (gemeente), voormalige gemeente in Denemarken
 Bov (parochie), parochie in Denemarken